Hugo Miguel da Encarnação Pires Faria – calciatore portoghese
 Jordão da Encarnação Tackey Diogo – calciatore saotomese